Halil Akbunar (İzmir, 9 november 1993) is een Turkse voetballer. In 2021 maakte hij zijn debuut voor het Turks voetbalelftal.

Clubcarrière 
Akbunar promoveerde naar het seniorenteam van Göztepe in januari 2012. In augustus 2017 maakte hij zijn professionele debuut tegen Fenerbahçe.

In juli 2022 tekende hij een driejarig contract bij KVC Westerlo.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Hij maakte zijn debuut voor het Turks voetbalelftal op 27 maart 2021 tegen Noorwegen.

Erelijst 
 Kampioen TFF 2. Lig (2014/15)
 Winnaar play-offs TFF 1. Lig (2016/17)

Turks voetballer